Sveti Nikola, svetac katoličke i pravoslavne Crkve, biskup, zaštitnik djece i pomoraca
 Nikola Tavelić, prvi hrvatski svetac, franjevac, mučenik
 Sveti Nikola (list), list mladih Barske nadbiskupije

 Sveti Nikola (planina), planina u Hrvatskoj
 Sveti Nikola (Rijeka), mjesni odbor Rijeke
 Sveti Nikole, grad u Makedoniji